Соревнования по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 1984 прошли с 8 по 19 февраля. Были разыграны 9 комплектов наград. Соревнования проходили на открытом катке Зетра.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории;

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты